Publius Vitellius (vader), quaestor van Augustus en grootvader van de latere keizer Aulus Vitellius
Publius Vitellius (zoon), diens zoon en een vriend van Germanicus